Le terme wicket peut faire référence à :
 Wicket W. Warrick, un personnage de fiction de l'univers de Star Wars
 Le guichet, en anglais , un terme du cricket
 Apache Wicket, un kit de développent de logiciels en Java